Angiolo Silvio Novaro (1866-1938) – poeta, scrittore, traduttore e imprenditore italiano, fratello del poeta Mario
 Antonio Novaro  (...–...) – pittore italiano dell'Ottocento
 Augusto Novaro (1891-1960) – compositore e teorico musicale messicano
 Filippo Giacomo Novaro (1843-1934) – chirurgo, professore universitario italiano e senatore del Regno d'Italia
 Luciana Novaro (1923-2021) – ballerina italiana
 Marco Novaro (1912–...) – velista italiano
 Mario Novaro (1868-1944) – poeta e filosofo italiano, fratello del poeta Angiolo Silvio
 María Novaro (1951) – regista e sociologa messicana
 Michele Novaro (1818-1885) – compositore e patriota italiano, autore dell'inno Fratelli d'Italia